Kleffmann ist der Familienname folgender Personen:

Albert Kleffmann (1882–1965), deutscher Philosoph, Ingenieur, Redakteur, Heimatkundler und Mundartdichter
Tom Kleffmann (* 1960), deutscher evangelischer Theologe, und seit 2006 Professor für Systematische Theologie an der Universität Kassel